В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоанн Расселл і Вірджинія Рузічі 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (фінал)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (чвертьфінал)

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (півфінал)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (1-ше коло)
 Андреа Джегер /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open